Кайзерский или императорский собор () — традиционное название для романского собора, построенного под прямым покровительством императора Священной Римской империи. Рядом с собором зачастую строился императорский пфальц (дворец).  Такой собор автоматически становился кафедрой епископа. 

Главной отличительной чертой имперских соборов является наличие двух хоров в начале и конце нефа. Вторые, дополнительные хоры предназначались для императора и его семьи. Таким образом имперская власть ставилась на один уровень с властью Бога, а положение хоров олицетворяло также и некое разделение власти между Богом и кайзером.

Рейнские соборы 
Первым собором был Шпайерский собор (), строительство которого началось в 1030 году императором Конрадом II. Собор должен был стать фамильной усыпальницей представителей Салической династии. Впоследствии собор перестраивали под Генриха IV, а в 1082—1104 годах увеличили своды.

При Генрихе IV статус имперского собора получили три храма: Шпайерский, Майнцский и Вормсский соборы. Майнцский собор построили под непосредственным контролем Генриха, Вормсский же приобщился к имперским соборам за монументальность и торжественность. Все три строения были расположены в городах на Рейне, из-за чего их называют Рейнскими имперскими соборами.

Прочие соборы 
На достигнутом строительство имперских соборов не остановилось. Так и называющийся Имперский собор строился под покровительством императора Лотаря II в городе Кёнигслуттер. При Генрихе II Святом возвели Бамбергский собор, где после свой смерти император был канонизирован. Имперскими также считаются Ахенский собор и Франкфуртский собор, поскольку в них проводились коронации императоров и кайзеров.

Соборы, строившиеся под патронажем императоров с XII века, не имеют того же сакрального статуса, как их предшественники. Скажем, пражский собор Святого Вита строился при непосредственном покровительстве императора Карла IV и был призван стать главным храмом империи, однако кайзерским этот собор никогда не называют.

Список соборов

См. также 
 Имперские аббатства

Литература